Aulnay puede referirse a: 

 Aulnay, comuna francesa situada en Aube.
 Aulnay, conocida también como Aulnay-de-Saintonge, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Aulnay, comuna francesa situada en Vienne.
 Aulnay-sous-Bois es una comuna francesa del departamento de Sena-San Denis, de la región de la Isla de Francia.